Beamter oder Beamtin steht für:

 Staatsbedienstete, siehe Beamtentum
 historisch auch für Angestellte mit Leitungs- oder Verwaltungsfunktion in Privatbetrieben, siehe Beamtentum #Beamte in privaten Betrieben

länderspezifisch:
 Beamter (Deutschland)
 Beamter (Österreich)
 Beamter (Schweiz)

Beamter ist der Familienname folgender Personen:

 Jenő Beamter (1912–1984), ungarischer Jazzmusiker

Siehe auch:

 Beamtenrecht (Deutschland)